Языковский сельсовет — муниципальное образование в Благоварском районе Башкортостана.

История 
Согласно «Закону о границах, статусе и административных центрах муниципальных образований в Республике Башкортостан» имеет статус сельского поселения.

Население

Состав сельского поселения 

В 1989 году упразднена  деревня Симбугино (Указ Президиума ВС Башкирской АССР от 17.06.1989 N 6-2/214 «Об исключении из учетных данных некоторых населенных пунктов»).

Примечания 

Сельские поселения Благоварского района
Муниципальные образования Благоварского района